Le tournoi de Nouvelle-Zélande de rugby à sept 2014 (en anglais : New Zealand rugby sevens 2014) est la cinquième étape de la saison 2013-2014 de l'IRB Sevens World Series. Elle se déroule sur deux jours les 7,  et  au Westpac Stadium de Wellington, en Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande gagne le tournoi sur ses terres en battant en finale l'Afrique du Sud sur le score de 21 à 0.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (quinze équipes qualifiées d'office plus une invitée) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale.

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives
 Meilleur marqueur du tournoi : Sherwin Stowers () avec 40 points
 Meilleur marqueur d'essais du tournoi : Sherwin Stowers () avec 8 essais

 Affluences
Le tournoi a eu une affluence cumulée de  sur les deux jours de la compétition

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 New Zealand rugby sevens

Lien externe 
 

2014
Nouvelle-Zélande
Sport en Nouvelle-Zélande en 2014
Sport en février 2014